Nikolai Titow ist der Name folgender Personen:

*Nikolai Alexejewitsch Titow (1800–1875), russischer Komponist